Niemcy:
 Lütz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Friederike Lütz – niemiecka piłkarka ręczna
 Manfred Lütz – niemiecki teolog